Александр Васильевич Акимов (1892 — ?) — советский военно-морской деятель, ный работник и , , , инженер-капитан 1-го ранга (1940).

Биография 
Александр Васильевич Акимов родился 26 августа 1882 года. 26 января 1904 года окончил Морское инженерное училище и произведён в младшие инженер-механики Корпуса инженер-механиков флота.

Участник обороны Порт-Артура, прибыв туда 19 февраля 1904 года. Младший судовой механик канонерской лодки «Бобр» (февраль-март 1904). Младший судовой механик миноносца «Бойкий» (после марта 1904—1906). Прорвался на «Бойком» из Порт-Артура в Циндао. Награждён за Русско-японскую войну орденами: святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (18 июня 1904, утверждён 23 августа 1904) за охрану КЛ «Бобр» и катеров во время боя при Цзиньчжоу, святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (19 декабря 1905), святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (19 декабря 1905). Участник Первой мировой войны.

В РККФ с 7 ноября 1917. В 1920-х участвовал в разработке корабельных паросиловых энергетических установок. В декабре 1944 старший преподаватель кафедры паровых турбин Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского.

Звания 
 младший инженер-механик (26 января 1904);
 поручик корпуса инженеров-механиков (1 января 1905);
 инженер-механик-капитан 2-го ранга (6 декабря 1915);
 инженер-флагман 3-го ранга (1939);
 инженер-капитан 1-го ранга (1940)

Публикации

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Выпускники Морского инженерного училища
Участники обороны Порт-Артура
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Капитаны 2-го ранга (Российская империя)
инженер-капитаны 1-го ранга (СССР)